Time Odyssey — второй студийный альбом американского гитариста Винни Мура, выпущенный в 1988 году на лейбле PolyGram.

Time Odyssey достиг 147 места в чарте Billboard 200 и на сегодняшний день является единственным альбомом Мура, попавшим в чарт.

Список композиций

Участники записи 
 Винни Мур — гитара
 Джордан Рудесс — клавишные
 Джо Франко — ударные
 Майкл Бин — бас-гитара

Производство
 Джо Александр — звукорежиссёр
 Брук Хендрикс — звукорежиссёр
 Боб Людвиг — мастеринг

Чарты

Примечания

Ссылки 
 In Review: Vinnie Moore "Time Odyssey" at Guitar Nine Records

Альбомы Винни Мура
Альбомы PolyGram